Чаплинский поселковый совет () — название административно-территориальных единиц на Украине:

 Чаплинский поселковый совет (Васильковский район) — в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Чаплинский поселковый совет (Чаплинский район) — в Чаплинском районе Херсонской области.